Тердо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північ від Парижа, 55 км на південь від Ам'єна, 5 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 369 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 923,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Тердонн на сайті французького Національного інституту географії
 Тердонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тердонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тердонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тердонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза